Попис становништва општине Кореница по насељеним местима, 1991.

Општина Кореница
 површина: 1.148 km²
 становништво: 11.393
 насеља: 67

Национални састав по насељима, 1991. 

Апсолутна етничка већина:
 
 
 једно насеље без становника

Релативна етничка већина:

Види још 
 Општина Плитвичка Језера
 Општина Удбина

Извори 
 Попис становништва СФРЈ 1991. године

Кореница
Општина Плитвичка Језера
Општина Удбина